Přepychy kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Přepychy (okres Pardubice)
 Přepychy (okres Rychnov nad Kněžnou)